

Ministrowie spraw zagranicznych Komorów

Bibliografia 
 Rulers.org (dostęp 2021-07-23)

 
Listy polityków